El concepte moé és un gènere del manga i és una definició de certes persones. Una persona moe vindria a ser una persona tendra, innocent, dolça, intel·ligent, amable però que de vegades pot arribar a ser sapastre i tenir accidents una mica curiosos i menors. Moe significa literalment fluixedat, però quan es fa servir en el manga es refereix a una persona maca, maldestra, etc. I que t'inspira moltes vegades el voler abraçar-la de lo maca que és.

Enllaços externs 

 Towards a Cartography of Japanese Anime: Anno Hideaki's >>Evangelion<< - A través d'una entrevista que tracta d'Evangelion l'article dona llum sobre els orígens del fenomen Moe
 Superflat Cultural Critic Hiroki Azuma Descriu l'estètica Otaku
 Mondo Japan 2004: Nou idioma del món Otaku "MOE" 

Erotisme
Gèneres de manga
Gèneres d'anime